

Geografia 
 Ospitale – frazione di Fanano in provincia di Modena
 Ospitale di Cadore – comune in provincia di Belluno
 Ospitale di San Giacomo di Altopascio – edificio di Filattiera in provincia di Massa-Carrara

Altro 
 Ospitale – luogo di ricovero per viandanti, pellegrini, ammalati e poveri nel medioevo